De hertogen van Lotharingen
 Karel van Neder-Lotharingen (953-991)
 Karel II van Lotharingen (1364-1431)
 Karel III van Lotharingen (1543-1608)
 Karel IV van Lotharingen (1604-1675)
 Karel V van Lotharingen (1643-1690)
 Karel van Lotharingen (1712-1780), Karel van Lorreinen, landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden
 Uit aanverwante takken, ook Karel van Lotharingen, maar vaker genoemd naar hun eigen hertogdom
 Karel I van Aumale (1555-1631)
 Karel van Mayenne (1554-1611)
 Karel I van Guise (1571-1640)
 Karel I van Elbeuf (1556-1605)
 Karel II van Elbeuf (1586-1657)
 Karel III van Elbeuf (1620-1692)
 Karel van Lotharingen-Guise (1684-1751)
 Bisschoppen
 Karel van Lotharingen (1524-1574), hertog van Chevreuse, aartsbisschop van Reims en kardinaal
 Karel van Lotharingen (1561-1587), prins-bisschop van Toul en van Verdun
 Karel van Lotharingen (1567-1607), prins-bisschop van Metz en van Straatsburg
 Karel van Lotharingen (1592-1631), prins-bisschop van Verdun
 Karel Jozef van Lotharingen (1680-1715), prins-bisschop Osnabrück, vorst-aartsbisschop van Trier